Джеймс Адам „Джим“ Белуши () е американски актьор и комик от албански произход.  По-малък брат е на комика Джон Белуши. Има главна роля в ситкома Питайте Джим.

Биография

Произход 

Роден е в Чикаго, Илинойс в семейството на двама албански емигранти – Агнес (родена Самарис) и Адам Белуши.

Кариера 
През 1977 прави първите си стъпки в киното в групата The Second City. Първата си роля във филм получава през 1981 във Крадецът. След като брат му умира през 1982, между 1983 и 1985 той участва в сериите Живот в събота вечер (още Треска в събота вечер). По това време също участва и в няколко филма, най-известен от които е Смяна на местата.

Следват участия в За миналата нощ, Салвадор, Малкото магазинче на ужасите, Истински мъже, Директорът, К-9, Великите патета, Имало едно време едно престъпление и др. Ролята на инспектор Майкъл Дули в К-9 е една от най-известните в кариерата му. Филмът има две продължения – К-911 и К-9: Частен детектив. Освен това озвучава анимационните сериали Великите патета, Горгони, Хей, Арнолд! и др. Включва се и в озвучаването на някои игри.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Американски комици
Албанци в САЩ
Родени в Чикаго